Tomești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
Tomești (Harghita)
Tomești (Hunedoara)
Tomești (Timiș)
Tomești (Iași)